

Geografia 
Polonia
 Opole – città capoluogo del distretto di Opole e del voivodato di Opole
 Opole – villaggio del voivodato di Łódź
 Opole – villaggio del voivodato della Masovia
 Opole Lubelskie – comune nel distretto di Opole Lubelskie e nel voivodato di Lublino
Russia
 Opol'e – regione storica della Russia, comprendente parte dell'Oblast' di Vladimir, di quello di Mosca e di quello di Jaroslavl'
Stati Uniti d'America
 Opole – area non incorporata del Minnesota
Ucraina
 Opole – regione storica dell'Ucraina compresa fra gli oblast' di Leopoli, di Ivano-Frankivs'k e di Ternopil'